Первая лига Черногории () — высший дивизион чемпионата Черногории по футболу. В лиге участвуют 10 команд. Чемпион Черногории попадает во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА. Второй призёр и третий призёры, а также обладатель Кубка Черногории попадают в Лигу конференций. Клуб, занявший 10-е место, выбывает во Вторую лигу. Клубы, занявшие 8-е и 9-е места, участвуют в стыковых матчах с командами, занявшими 2-е и 3-е место во Второй лиге за сохранение прописки в Первой лиге. Наиболее титулованными клубами являются «Будучность» и «Сутьеска», завоевавшие по пять чемпионских титулов.

С 2006 по 2017 годы в Чемпионате принимало участие по 12 команд, однако после сезона  сразу три худшие команды были напрямую переведены во Вторую лигу, а занявшие 8-е и 9-е места участвовали в стыковых матчах с командами Второй лиги.

Результаты

Лучшие клубы

Сводная таблица

Ссылки 
 Сайт Футбольного союза Черногории
 Список чемпионов Черногории на сайте RSSSF

Черногория